Ґун  - елемент китайської архітектури доу-ґун.
Ґун  - шляхетський титул у традиційному Китаї.

Багатозначні терміни